Agaue kan syfta på 
 Agaue (nereid) – en nereid i grekisk mytologi
 Agaue (Backanterna) – i grekiska mytologi
 Agaue (djur) – ett släkte av kvalster